Богујевац може бити:

 Богујевац (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија
 Богујевац (Прокупље), насељено место у општини Прокупље